Этельберт (, ) — имя нескольких англосаксонских королей:

 Этельберт I — король Кента, канонизирован.
 Этельберт — король Уэссекса.
 Этельберт II — король Восточной Англии, канонизирован.
 Этельберт Истрийский (?—между 640 и 670) — мученик, внук Этельберта I Кентского. Канонизирован.